Flieger steht für:

 Flieger (Film), Tonfilm von Frank Capra aus dem Jahr 1929
 Flieger (Nino-de-Angelo-Lied), Lied von Nino de Angelo aus dem Jahr 1989
 Flieger (Helene-Fischer-Lied), Lied von Helene Fischer aus dem Jahr 2017
 Flieger (Pferd), Kurzstreckenspezialist im Pferdesport
 Flieger, dreieckiges Vorsegel, siehe Liste der Segeltypen
 Flieger, Radrennfahrer beim Fliegerrennen
 Flieger, Tiere, die auf eine bestimmte Weise fliegen können
 Flieger, Bezeichnung für ein Biermischgetränk, siehe Biermischgetränk #Pils und Helles

In der Fliegerei:
 Pilot, Führer eines Flugzeugs
 Flugzeug, umgangssprachliche Bezeichnung
 Low-Cost-Flieger oder Billigflieger, umgangssprachlich für Billigfluggesellschaft
 Flieger (Flg), niedrigster Dienstgrad bei der Luftwaffe und den Heeresfliegern, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr) #Dienstgradbezeichnungen
 Flieger, fliegende Verbände bzw. Einheiten eines Heeres und Fliegerkräfte der Seestreitkräfte
 Flieger, umgangssprachlich für Angehörige der Luftstreitkräfte

Flieger ist der Familienname folgender Personen:

 Burghard Flieger (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler
 Daniel Flieger (* 1981), deutscher Schauspieler
 Dora Flieger (um 1875–nach 1902), deutsche Schauspielerin
 Jan Flieger (* 1941), deutscher Autor
 Janina Flieger (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Otto Flieger (1915–1981), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Ron Flieger (* 1980), deutscher Sänger, Fotograf, Regisseur, Creative Director und Musikproduzent
 Theodor Flieger (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Verlyn Flieger (* 1933), US-amerikanische Anglistin, Herausgeberin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Der Flieger
 Pflieger
 Vlieger